Teresin (gemeente)
 Teresin (powiat Sochaczewski)
 Teresin (powiat Otwocki)
 Teresin (Groot-Polen)
 Teresin (Klein-Polen)
 Teresin (powiat Bełchatowski)
 Teresin (powiat Brzeziński)
 Teresin (powiat Rawski)
 Teresin (gemeente Białopole)
 Teresin (gemeente Leśniowice)
Zie ook:
 Teresin-Karczma